Der San-Sebastián-Marathon  ( ) ist ein Marathon in Donostia-San Sebastián, der seit 1978 stattfindet.

Bei einer Nachmessung 1989 stellte sich die seit 1985 gelaufene Strecke als knapp einen halben Kilometer zu kurz heraus. 1993 wurde der IAAF-Weltcup-Marathon im Rahmen des San-Sebastián-Marathons ausgetragen.

Strecke 

Der Start befindet sich auf der Avenida de Madrid. Nach einer kleinen Runde von 5 km zur Bahía de la Concha und zurück wird eine große Runde zweimal durchlaufen, die zunächst nach Nordosten in die Altstadt und zur Mündung des Flusses Urumea führt und dann in eine Wendepunktstrecke übergeht, die entlang der Concha-Bucht verläuft und im Westteil der Stadt kehrtmacht. Das Ziel befindet sich im Estadio Anoeta.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:09:34 h, Timothy Cherigat (KEN), 2002
 Frauen: 2:26:51 h, Ana Isabel Alonso (ESP), 1995 (schnellste Zeit auf spanischem Boden)

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (englische Version)
 San-Sebastián-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 San-Sebastián-Marathon auf MarathonGuide.com (englisch, mit Läuferkommentaren)

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Spanien
Marathon
Erstveranstaltung 1978